Coyle se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederick A. Coyle
 C. Coyle